Но́рма (лат. norma — дослівно «косинець», у переносному значенні — «правило») — регулятивне правило, яке вказує межі свого застосування; відповідає чомусь типовому або звичайному.

Термін використовується у ряді контекстів:

 Біологічна норма — те, що виникає природним способом і не викликає порушень здоров'я.

 Статистична норма — нормальним визнається те, чого багато і що належить до середини розподілу, а його «хвостові» частини вказують на область низьких («субнормальних») або високих («супернормальних») значень. Статистичні норми не абсолютні, вони виводяться емпірично для конкретної групи (вікової, соціальної тощо) і характеризують тільки її.

 Психологічна норма — асоціюється з психічним здоров'ям. Ненормальним може вважатися те, що спричинює суб'єктивні відчуття неспокою — надмірну дратівливість, пригніченість або почуття вини, а також порушення здатності людини до адекватних дій у звичайній для себе соціальній або професійній якості (дисадаптацію). Аналогічне розуміння норми використовується у сексології.

 Соціальна норма — зумовлена соціальними стереотипами. Якщо поведінка людини не відповідає загальноприйнятим у даній спільноті звичаям та правилам, вона сприймається як така, що відхиляється від норми. У більшості суспільств концептуалізується у вигляді дихотомії «нормальне» — «ненормальне».

 Моральна норма — одна з найпростіших форм моральної вимоги. Є елементом моральних відносин і моральної свідомості.

 Духовно-релігійна норма — обумовлена релігійною доктриною або її інтерпретацією духовними особами, релігійними авторитетами та теологами. У конкретному суспільстві або спільноті як правило залежить від домінантної релігії. Закріплюється у законах та релігійних санкціях.

 Індивідуальна норма — визначається очікуваннями, особистим неузагальненим досвідом та іншими суб'єктивними змінними.

Норма — це не застигле явище, вона постійно оновлюється і змінюється: у природі в еволюційному часі (від часу життя покоління організмів, філогенетичної групи і більше); у суспільстві — від часу соціально активного домінування певного покоління (25-30 років) до часу існування конкретного суспільства чи культури.

Законодавство, Право 
 Норма права

В математиці 
 Норма (функціонал)
 Норма (теорія груп)

Норма в природничих і гуманітарних науках 
 Культурна норма
Норма (економіка)
 Норма (природничі і гуманітарні науки) (соціологія, медицина, екологія)
 Норма соціальна
 Норма (філософія)
 Норма мовна
 Нормативна логіка

Норма в географії 
 Норма () — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Латина.

Ім'я Норма 

 Норма (ім'я)
 Норма Ширер — (; *10 серпня 1902 — †12 червня 1983) — канадська і американська кіноактриса, лауреат премії Оскар, одна із найпопулярніших актрис 1920—1930-х років.
 Норма Джин Бейкер — справжнє ім'я американської кіноактриси Мерилін Монро

Галузеві технічні норми 
 Норма часу
 Норма якості
 Норми амортизації
 Нормування праці
 Норма стоку — средньозважене багаторічне значення стоку водотоків.

Мистецькі твори 
 Норма (опера) — опера Вінченцо Белліні.
 Норма (роман) — роман Володимира Сорокіна.

Див. також 
 Нормалізація
 Норматив
 Закон (норма)

Примітки

Посилання 
 Норма  //

Література
 А. Єрмоленко. Норма //

Посилання